kołpak – zwyczajowa nazwa płachetki zwyczajnej (p. kołpakowatej, Cortinarius caperatus), jadalnego grzyba 
 kołpak – rodzaj nakrycia głowy
 kołpak – osłona felgi samochodowej.
 kołpak parowy

Zobacz też 

 Kołpaki